Littledale ist der Familienname der folgenden Personen:

 Joseph Littledale (1767–1842), britischer Richter
 Richard Frederick Littledale (1833–1890), Enlisch-irischer Geistlicher und Schriftsteller
 Ronald Littledale (1902–1944), britischer Offizier
 St. George Littledale (1851–1931), englischer Erforscher Zentralasiens
 Thomas Littledale (1850–1938), britischer Segler

Littledale ist der Name folgender Orte:
 Caton-with-Littledale, Gemeinde in Lancashire
 Littledale Hall, Landsitz in Lancashire

Littledale bezeichnet außerdem:
 Littledale's whistling rat, Rattenart